San Bartolo (span. für „Heiliger Bartholomäus“) bezeichnet:

 San Bartolo deutscher Name für Berthold von Kalabrien
 San Bartolo de la Frontera, Ort in Bolivien
 San Bartolo (Quito), Parroquia urbana in Quito (Ecuador)
 San Bartolo (Totonicapán), Ort in Guatemala
 San Bartolo (Petén), archäologische Stätte in Guatemala
 San Bartolo (Nicaragua), Ort in Nicaragua
 Distrikt San Bartolo, Stadtbezirk der peruanischen Hauptstadt Lima